Окухара (, ) — японская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1954) — японский киномонтажёр, лауреат премии Агентства по делам культуры (2016), номинант на премию Японской киноакадемии (1992, 1994, 1995, 1998, 2005).
  (род. 1995) — японская бадминтонистка, чемпионка мира в одиночном разряде (2017).
  (1837—1913) — японская художница.